Засольная:

Реки
 Засольная (приток Асесъёгана) — в Ханты-Мансийском АО.
 Засольная (приток Большой Бизи) — в Пермском крае.